Ciro Cuciniello – architetto italiano
 Domenico Cuciniello – architetto, litografo, ingegnere ed editore italiano
 Michele Cuciniello – drammaturgo italiano
 Paola Cuciniello – calciatrice italiana